— японский легкоатлет, специализирующийся в метании молота. Олимпийский чемпион 2004 года и чемпион мира 2011 года, многократный чемпион Японии, рекордсмен Азии в метании молота (84,86 м). Также участвовал в соревнованиях по метанию диска.

Биография 
Отец Кодзи Мурофуси, Сигэнобу Мурофуси, был рекордсменом Японии в метании молота, много раз побеждал на Азиатских играх и участвовал в трёх олимпийских турнирах (1972, 1976 1984). Его мать — румынская спортсменка Серафина Мориц, становившаяся чемпионкой Европы среди юниоров в метании копья. Младшая сестра Кодзи, Юка Мурофуси, также соревнуется в метании молота и диска, становилась призёром чемпионата Азии по лёгкой атлетике и участвовала в Олимпийских играх 2004 года.

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели молота Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике